Димитър Константинов (Костадинов) Карадимчев е български просветен деец, общественик и деец на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Димитър Карадимчев е роден на 15 март 1860 година в Охрид, тогава в Османската империя, в семейството на Костадин Карадимчев и Теофана Узунова-Карадимчева. Баща му е виден охридчанин, настоятел на българското училище в града. Димитър Карадимчев става учител. Заминава за Свободна България, където развива широка просветна дейност и е с големи заслуги към културното развитие на знеполския край. С идването на Димитър Карадимчев в Трън се поставя началото и на сценичното изкуство в града, когато около 1880 година се представят едноактни битови сцени, поставяни от Карадимчев.

Той е основател и на печатното дело и периодичния печат в Трън. Карадимчев открива първата печатница в Трън и на 2 януари 1895 година излиза и първият брой на вестник „Ерма“, чиято редакция също е в печатницата. От 1898 до 1899 година Карадимчев издава и печата вестник „Руй“, както и наследника му „Нов Руй“ от 1903 до 1912 година.

Димитър Карадимчев участва активно и в живота на македонската емиграция в България. Делегат е от Трънското македонско дружество на Третия македонски конгрес от ноември 1896 година.

В периода 1912 – 1913 година е кмет на Охрид.

Прогонен от новите сръбски власти, Карадимчев се завръща в Царство България, където отново работи като учител. Към 1933 година преподава френски език в Трънската гимназия.

Умира на 29 юни 1940 година в София.

Синът му, Васил Карадимчев, е македоно-одрински опълченец в нестроева рота на 5 одринска дружина. През Първата световна война е ветеринарен подофицер в нестроева команда при Главно тилово управление. Носител на сребърен медал „За заслуга“.

Внук на Димитър Карадимчев е известният български композитор Борис Карадимчев.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Дейци на Македонските братства
Български политици от Македония
Кметове на Охрид
Дейци на ВМОК
Трънчани
Родени в Охрид
Починали в София
Български кметове на селища, били под българска власт
Български имигранти от Македония в София